Jimmy (Boudewijn de Groot) - een lied van Boudewijn de Groot
 Chevrolet Blazer - een auto, in diverse uitvoeringen GMC Jimmy genoemd
 Jimmy (zender) - een Italiaans tv-kanaal
 Hagström Jimmy - een gitaarmodel van Hagström
 Jimmy - een personage uit King Kong
 Jimmy - een personage uit Ed, Edd n Eddy
 Jimmy - een Broadwaymusical uit 1969 over Jimmy Walker, een burgemeester van New York
 Jimmy - een lied van M.I.A. uit 2007

Zie ook
 Jimmy Volmer - een personage uit South Park
 Jimmy Neutron - een tekenfilmpersonage
 Jimmy Wales - oprichter van Wikipedia